После начала вторжения России на Украину в феврале 2022 года многие российские политики, чиновники и телеведущие заявляли о возможности, а в некоторых случаях о необходимости или даже неизбежности нанесения ядерного удара по Украине или поддерживающим её странам, а также безосновательно обвиняли Украину в возможности применения «грязной бомбы».

Российская ядерная доктрина 
В августе 1945 года в ходе Второй мировой войны США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. С тех пор ядерное оружие никогда не применялось в ходе боевых действий. В годы Холодной войны СССР и США накопили огромные запасы ядерного оружия.

Военные эксперты различают тактическое и стратегическое ядерное оружие. Стратегическое ядерное оружие рассчитано на применение на дальних дистанциях и нанесения противнику непоправимого ущерба ядерными зарядами большой мощности, тогда как тактическое ядерное оружие предназначено для решения боевых задач на театре военных действий и даже непосредственно на поле боя, поэтому они обладают относительно небольшой мощностью. Тактические ядерные боезаряды военные могут размещать на носителях, которые также используются с обычными боеголовками, например, на крылатых или оперативно-тактических ракетах, торпедах, глубинных бомбах, или же даже в артиллерийских снарядах.

К началу 1990-х СССР имел на вооружении около 21700 единиц тактического ядерного оружия, что, однако создавало большие проблемы с обслуживанием, безопасностью и контролем над этим арсеналом. 

После распада Советского Союза Россия и США пошли на значительное сокращение своих ядерных вооружений, и к 2022 году российский арсенал тактического ядерного оружия оценивался в диапазоне от 860 до 1912 единиц. К 2022 году экспертами в качестве основных носителей российского тактического ядерного вооружения рассматривались бомбардировщики Ту-22М3, истребители-бомбардировщики Су-34, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, подводные лодки с крылатыми ракетами и ракетные крейсера, ракетные комплексы «Искандер».

Во времена СССР командование советских вооруженных сил считало практически неизбежным переход к полномасштабной ядерной войне в случае вооружённого конфликта с НАТО. 

Однако, по мнению аналитиков, в начале 2010-х годов в российском военном планировании возникает концепция «эскалации для деэскалации» или «ядерной деэскалации» конфликта. Так, журналистами отмечалось, что в принятых в июле 2017 года «Основах государственной политики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 г.» указывалось: «В условиях эскалации военного конфликта демонстрация готовности и решимости применения силы с использованием нестратегического ядерного оружия является действенным сдерживающим фактором»; а в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в июне 2020 года, заявлялось, что ядерное оружие может быть применено в случае агрессии «против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», также там отмечалось, что «ядерное сдерживание» может применяться к государствам со «значительным боевым потенциалом сил общего назначения», а также в случае «развертывания ударных беспилотных летательных аппаратов».

Концепция «ядерной деэскалации» предполагает возможность демонстративного использования тактического ядерного оружия по ненаселенной местности или несудоходной акватории противника с целью его деморализации и склонению к принятию российских условий заключения мира. Для успешной реализации такой стратегии российские власти должны были быть уверены в своей способности контролировать степень эскалации ядерного конфликта. В марте 2022 года аналитик Chatham House Патрисия Льюис предположила, что возможно российское руководство считает тактическое ядерное оружие «обычным вооружением, которое не повышает порог ядерной войны».

В июле 2022 года Дэрил Пресс, профессор Дартмутского университета, отмечал, что «в последние двадцать лет страны, которые, во-первых, слабы в военном отношении по сравнению со своими противниками, и во-вторых, сталкиваются с перспективой крупного поражения в обычной, но важной для них войне — склонны полагаться на угрозу ядерной эскалации, чтобы попытаться поставить своих врагов в тупик», приводя в пример Пакистан, Иран и КНДР. Он писал: «Россия стряхивает пыль с того же набора аргументов принуждения, который использовался на протяжении десятилетий и к которому прибегали почти все, кто попадал в аналогичное положении. Так что я не вижу в этом „уникальности“ России».

Предыстория

Украина 
К 1968 году ядерные державы пришли к выводу о необходимости соблюдать ядерный баланс, что привело к возникновению Договора о нераспространении ядерного оружия. В начале 90-х XX века на фоне процесса распада СССР на Западе возникли опасения, что возникновение на месте СССР сразу четырех ядерных держав — России, Белоруссии, Казахстана и Украины — поставит под угрозу всю систему глобальной безопасности. Вопрос ядерного арсенала Украины занимал особое место. В 1991 году Украине от СССР досталось 176 межконтинентальных баллистических ракет и более 2500 единиц тактического оружия, что делало Украину третьей в мире ядерной державой после США и России. Уже с 1990 года украинское ядерное оружие очень беспокоило официальных лиц в США и Европейском Союзе, однако уже в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года было отмечено стремление к безъядерному статусу украинского государства.

По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, «все системы управления ракетами, штабы были в России, черный чемоданчик с пусковой кнопкой был у президента Бориса Ельцина», а хотя Украина и могла бы сохранить ядерное оружие, это бы стоило огромных денег, однако тогда украинская экономика переживала гиперинфляцию, а Запад оказывал давление на Украину, требуя отказаться от ядерного оружия, грозя изоляцией. В силу этих причин Украина была вынуждена отказаться от собственного ядерного оружия, которые было уничтожено либо вывезено в Россию, однако взамен она требовала предоставления себе гарантий безопасности и территориальной целостности. С этой целью 5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум, в котором США, Великобритания и Россия обязались уважать независимость и границы Украины, воздерживаться от применения силы и экономического давления против неё, не применять ядерное оружие против Украины, а также добиваться от Совета Безопасности ООН неотложных действий, если Украине будет грозить любая опасность. Однако, как отмечали многие эксперты, в тексте меморандума не было предусмотрено никаких механизмов реализации гарантий безопасности Украине, более того, в английской версии договора не было даже слова «гарантии», вместо них говорилось о «заверениях в безопасности» Украины.

В 2010 году во время президентства Виктора Януковича Украина на ядерном саммите в Вашингтоне заявила о готовности избавиться от всего высокообогащенного урана, который оставался на ее территории и использовался в исследовательских целях, промышленности и в медицине, но которого бы хватило на создание нескольких атомных бомб. В этот период президент США Барак Обама активно призывал международное сообщество избавиться от материалов, которые гипотетически могли бы оказаться в руках террористов и быть использованы ими для создания атомной бомбы. К 2012 весь высокообогащенный уран был вывезен из Украины. При помощи США его вывезли в Россию.

После российской аннексии Крыма весной 2014 года Украина обвинила Россию в нарушении Будапештского меморандума. Россия тогда заявила, что «выход полуострова из состава Украины был результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют» и отказалась участвовать в консультациях, которые Украина созывала в рамках Будапештского меморандума. В ноябре 2014 года украинский президент Петр Порошенко говорил, что хотел бы добиться подписания нового соглашения о гарантиях безопасности Украине, так как Будапештский меморандум не сработал. Однако тогда эксперты сомневались, что США или Великобритания будут готовы подписать такое соглашение, которые де-факто было бы мини-вступлением в НАТО, опасаясь конфронтации с Россией, в то же время отмечая, что Будапештский меморандум как инструмент безопасности Украины не работает.

На фоне острейшего российско-украинского кризиса, вызванного стягиванием российских войск к украинской границе, 19 февраля 2022 года украинский президент Владимир Зеленский  на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, а в случае если «они снова не состоятся, или по их результатам не будет гарантий безопасности, Украина будет считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение». И хотя в выступлении Зеленского не было слов о разработке ядерного оружия, однако в экспертной среде зазвучали оценки возможности Украины снова получить ядерное оружие. По их мнению, хотя Украина теоретически бы могла создать тактическое ядерное оружие, однако она бы при этом столкнулась со значительными практическими трудностями, но при этом практически неизбежно были бы испорчены отношения с Западом, где такой шаг украинской стороны восприняли бы как удар по всей международной системе нераспространения ядерного оружия. В то же время эксперты отмечали, что Зеленский пытался привлечь внимание международного сообщества к гарантиям безопасности Украине от 1994 года и его слова отражали «отчаяние, усталость и раздражение украинского руководства» и «крах надежд на членство в НАТО».

Незадолго до речи Зеленского в Мюнхене, 15 февраля 2022 года три бывших президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — опубликовали открытое обращение к странам-подписантам Будапешсткого меморандума, где заявили: «Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон в Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады — энергетической с севера, морской с юга… Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность… Если сегодня мы проиграем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от него уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону — будущее безопасности всего мира».

Россия 
После окончания Холодной войны ядерное противостояние между Россией и США стало отходить на второй план, и хотя державы сохраняли тысячи боеголовок, однако вероятность ядерной войны между ними резко снизилась, несмотря на острые разногласия между этими державами в ходе крупных международных конфликтов, в первую очередь из-за войн в Югославии и в Ираке. Конфронтацию между Москвой и Вашингтоном в 1990-х и начале 2000-х все больше сменяло сотрудничество в политических и экономических областях.

В 2000 году российский президент Владимир Путин подписал военную доктрину РФ, согласно которой Россия оставляла за собой право применить ядерное оружие в случае использования против нее или её союзников оружия массового поражения, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в «критических для национальной безопасности РФ ситуациях». Также в этой доктрине было указано, что «Россия не может применить ядерное оружие против стран-членов ДНЯО, не обладающих таким оружием, за исключением случаев, когда это государство совершает нападение на Россию „совместно или при наличии союзнических обязательств с государством, обладающим ядерным оружием“».

В 2010 году Путин утвердил новую военную доктрину России, согласно которой российские вооруженные силы могут применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства». Из доктрины исчез запрет на применение ядерного оружия против неядерных государств.

16 марта 2014 года в разгар российской аннексии Крыма гендиректор информационного агентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев в итоговой передаче «Вести недели» государственного телеканала «Россия» заявил, что Россия является «единственной страной, которая реально способна превратить Соединенные Штаты в радиоактивный пепел». Также в той передаче Киселев рассказывал о российской системе ядерного возмездия «Периметр».

В 2015 году в документальном фильме «Крым. Путь на Родину» Путин рассказал, что рассматривал возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае вооруженного противостояния со стороны западных стран.

1 марта 2018 года в ходе своего четырнадцатого президентского послания к Федеральному собранию Путин рассказал о провале переговоров с США о Договоре об ограничении систем противоракетной обороны, после чего продемонстрировал презентацию с иллюстрациями новейших российских военных разработок: лазерном комплексе «Пересвет», новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», автономной ядерной торпеды «Посейдон», гиперзвуковой ракете «Кинжал», МБР с гиперзвуковой маневренной боеголовкой «Авангард». Российский президент заявил: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». В 2019 году в очередном обращении к Федеральному собранию Путин обвинил США в отказе американской стороны от договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после чего рассказал о новых образцах российских вооружений: гиперзвуковой ракеты «Циркон», атомной подводной лодки — носителя атомной торпеды «Посейдон», а также заявил о желании построить .

В 2018 году Путин в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018» заявил: «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?». 18 октября 2018 года Путин выступая на дискуссионном клубе Валдай заявил: «Наша концепция — ответно-встречный удар. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по России… Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».

В 2020 году был опубликован Указ президента России «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», в котором было сказано, что «политика ядерного сдерживания направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ или ее союзников», а также для «недопущения эскалации» военных действий и «прекращения их на приемлемых для России и ее союзников условиях».

В июле 2021 года президент США Джо Байден заявил, что желание Кремля прибегать к ядерной риторике вызвано не силой, а слабостью. По мнению Байдена, Россия опирается «только на ядерное оружие и нефтегазовые ресурсы», а более в распоряжении Кремля «нет ничего», однако это «делает Путина еще опаснее».

 2022

21 февраля 2022 года российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза РФ заявил: «Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить „державы“, но страны. Это крайне опасно по нескольким причинам… За долгие годы СССР на Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможность, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях».

В тот же день, 21 февраля 2022 года, российский президент Владимир Путин в своей речи о признании ДНР и ЛНР заявил: «Уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. У Украины действительно есть все советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, в частности, также оперативно-тактические ракеты „Точка-У“, также еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров… С появлением в Украине оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность», также обвинив «западных покровителей» в готовности способствовать появлению у Украины ядерного оружия.

Вторжение России на Украину (2022) 

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин в своей речи о начале вторжения на Украину заявил: «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты». Слова Путина про «такие последствия, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории» были восприняты политиками и аналитиками как угроза применения ядерного оружия Россией и предупреждение НАТО не вмешиваться в войну на Украине.

За несколько дней до полномасштабного вторжения, 19 февраля под личным командованием Путина в России прошли учения стратегических сил с ракетными пусками, в ходе которых отрабатывался «вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответ на встречный удар». 28 февраля Путин перевел российские ядерные силы в «особый режим», говоря о том, что «западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны». Эти действия российской власти вызвали тревогу во всем мире.

С первых дней полномасштабной войны России против Украины российские пропагандисты нагнетали ядерную угрозу. 26 апреля главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1» в шоу Владимира Соловьева заявила, что «зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича Россия скорее применит ядерное оружие, чем проиграет Украине».

27 апреля 2022 года Путин еще раз угрожал Западу в связи с войной на Украине, заявив: «Если кто-то вознамерится вмешаться, наш ответ будет молниеносным. У нас есть инструменты, которыми не может похвастаться никто».

Вскоре после поражения российской армии в Харьковской области, 21 сентября 2022 года
Путин выступил с телевизионным обращением, в котором он объявил о «частичной мобилизации», поддержал проведение «референдумов» на оккупированных территориях Украины и вновь прибегнул к ядерным угрозам. Российский президент заявил: «В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наши независимость и свобода будут обеспечены — подчеркну это еще раз — всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что „роза ветров“ может развернуться и в их сторону».

Фотографии, которыми российское Минобороны проиллюстрировало брифинг о подготовке Киевом «грязной бомбы», оказались почти полностью российскими. Кроме того, использовались ровно те же фотографии, с помощью которых российские СМИ в 2017 году обвиняли организацию «Белые каски» в химической атаке в Хан-Шейхуне. Тогда оказалось, что фото взяты со съёмок художественного фильма.

В ноябре МАГАТЭ не обнаружило на Украине материалов, связанных с разработкой «грязных бомб».

По информации издания Defense Express, 17 ноября над Киевом были сбиты две ракеты Х-55, разработанные как носители ядерного оружия, при этом у одной из них вместо боеголовки была установлена пустая «болванка». Обычно Россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 — это неядерная модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с классической взрывчаткой. Defense Express пришло к выводу, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, и в ход пошли крылатые ракеты из «ядерного арсенала». Инженер-ракетчик Александр Кочетков в комментарии изданию The Insider помимо этого отметил, что ракета с «болванкой» не предназначалась для несения ядерной боеголовки и является учебной.

Международная реакция на ядерные угрозы России 
24 сентября 2022 года президент США Джо Байден выступая на Генассамблее ООН назвал «безответственными» объявленную российским президентом мобилизацию россиян на войну с Украиной и его угрозы применить ядерное оружие. Лидер США подчеркнул, что «ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись».

Согласно источникам газеты The Washington Post, США в течение 2022 года на протяжении нескольких месяцев предупреждали российское руководство о «серьезных последствиях» в случае применения Россией ядерного оружия на Украине.

Правительства США, Великобритании и Франции опубликовали совместное заявление по поводу утверждения Шойгу о намерении Украины применить «грязную бомбу», в котором ясно дали понять, что отвергают откровенно ложные утверждения России.

См. также 
 Обвинения в создании Украиной биологического оружия

Примечания 
Комментарии

Источники

Вторжение России на Украину (с 2022)
Ядерное оружие
Ядерная стратегия